Harpsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Harpsjön, sjö i Orsa kommun, 
Stora Harpsjön, sjö i Orsa kommun,  (23,5 ha)
Harpsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,65 ha)
Harpsjön, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (6,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn